Bumi Rejo (Jaya Loka), een plaats in Indonesië
Bumi Rejo (Pulau Rimau), een plaats in Indonesië